Загорцы — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Загорцы — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Загорцы — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Загорцы — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Загорцы — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Загорцы — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Украина 
 Загорцы — село в Бродовском районе Львовской области.
 Загорцы — село в Лановецком районе Тернопольской области.
 Загорцы — село в Белогорском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Великие Загорцы
 Малые Загорцы